Це стаття про блок на виборах 2007 року. Для статті про однойменну партію (колишня Народна партія «Нова Україна») див. Партія «Селянський блок "Аграрна Україна"»
Селя́нський блок «Агра́рна Украї́на» — політичний альянс, створений для участі у дострокових парламентських виборах 2007 року.

Зареєстрований 11 серпня 2007 року. До складу блоку ввійшли такі партії:

 Партія відродження села
 Політична партія «Народна партія Нова Україна»
 Українська селянська демократична партія

Перша п'ятірка мала такий вигляд:
 Томич Іван Федорович
 Яворський Олександр Павлович
 Чорний Вадим Володимирович
 Зинич Петро Михайлович
 Рогуцький Микола Богданович

Блок не потрапив до парламенту, набравши близько 0,11 % голосів виборців.

Посилання 

 
 відомості про блок на сайті ЦВК
 Постанова ЦВК №192 від 23.08.2007: 
 Постанова ЦВК №232  від 27.08.2007: 

Політичні блоки на парламентських виборах 2007 року в Україні